JOP est un sigle qui peut désigner :
  Jupiter Orbiter with Probe, un autre nom de la sonde spatiale Galileo, une sonde américaine qui a pour mission d'étudier la planète Jupiter et ses lunes.
 Jeux Olympiques et Paralympiques.

Patronyme 

 Mariusz Jop (né en 1978), footballeur polonais.

Voir aussi 
 Pazz & Jop, un sondage annuel de sorties musicales compilé par le journal américain The Village Voice